Seggern ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Seggern (* 1967), deutscher Historiker
 Hans von Seggern (1914–2020), deutscher Pastor, Autor und Offizier
 Harm von Seggern (* 1964), deutscher Historiker
 Heinrich von Seggern (1860–1948), deutscher Fotograf und Verleger, Teilhaber des Ansichtskartenverlags H. v. Seggern & Sohn in Hamburg
Hille von Seggern (* 1945), deutsche Architektin, Stadtplanerin und Hochschullehrerin
 Johann Georg Christian von Seggern, genannt Jan Tut (1846–1931), Delmenhorster Original
 Kurt von Seggern (1911–1966) deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Marie von Seggern (1884–1973), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)